Desjardins henviser til blandt andre:

 Abel Desjardins (1814-1886), fransk historiker
 Achille Arthur Desjardins (1831-1901), fransk jurist
 Albert Desjardins (1838-1897), fransk jurist
 Alphonse Desjardins (1841-1912), kanadensisk jurist
 Éric Desjardins (født 1969), kanadensisk ishockeyspelare
 Ernest Desjardins (1823-1886), fransk historiker
 Julien Desjardins (1799–1840), fransk zoolog
 Louis Joseph Isnard Desjardins (1814-1894), fransk graverer
 Martin Desjardins (1640-1694), nederlandsk billdehugger
 Paul Desjardins (1859–1940), fransk filosof